Voluntarisme, és una doctrina filosòfica que situa la voluntat com la primera potència de l'home enfront de la raó.
 Voluntarisme (política), és una tendència anarcocapitalista que promou el lliure mercat de sistemes polítics i el govern voluntari.
 Voluntarisme (actitud), és un prejudici cognitiu segons el que s'adopten posicions o previsions que es basen més en el desig que siguin reals que en les seves possibilitats reals.